Ralf Schnitzmeier (* 4. Juni 1965 in Paderborn) ist ein deutscher Diplom-Kaufmann und Fußballfunktionär.

Berufsleben 

Bevor Schnitzmeier als Fußballfunktionär arbeitete, war er von 2000 bis 2003 Geschäftsführer bei der SPORTFIVE Tochterfirma SPORTFIVE-Tixx.
Außerdem war er viele Jahre bei der Stella AG beschäftigt und verantwortlich für bekannte Musicals wie Starlight Express oder Les Misérables.

2003 wechselte er zum Fußball und wurde Geschäftsführer der Stadiongesellschaft der AWD-Arena bei Hannover 96. Im Jahr 2008 endete dieses Engagement, worauf Schnitzmeier als Geschäftsfeldleiter zur mittelständischen Unternehmensberatung UNITY AG wechselte, wo er u. a. Leiter des Projektes IT-Einführung bei Bayer 04 Leverkusen und in der neuen BayArena war. Dort blieb er bis 2010.

Während und nach seiner Zeit bei Hannover 96 betrieb Schnitzmeier gegenüber der AWD-Arena eine Fußballkneipe namens "Nordkurve".

Am 25. Juni 2010 wurde Schnitzmeier als neuer Geschäftsführer von Arminia Bielefeld vorgestellt. In die Schlagzeilen geriet Schnitzmeier im Anfang August 2011, als gegen ihn wegen privater Verfehlungen ein Strafbefehl wegen Körperverletzung und Beleidigung erlassen wurde. Als Konsequenz gaben Schnitzmeier und Arminia Bielefeld am 16. August 2011 die einvernehmliche Trennung bekannt.

Privatleben 

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Schnitzmeier, als 11. Rosenmontagmorgenordensträger der Steinheimer Karnevalsgesellschaft, Botschafter des Steinheimer Karnevals.

Schnitzmeier ist verheiratet und hat ein Kind.

Einzelnachweise 

Fußballfunktionär (Arminia Bielefeld)
Deutscher
Geboren 1965
Mann